Dit is een lijst van planetoïden 106101-106200 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 106101 - || 2000 TT12 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106102 - || 2000 TE13 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106103 - || 2000 TM13 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106104 - || 2000 TZ15 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106105 - || 2000 TW16 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106106 - || 2000 TG18 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106107 - || 2000 TC19 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106108 - || 2000 TF19 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106109 - || 2000 TV21 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106110 - || 2000 TW21 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106111 - || 2000 TS22 || 4 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106112 - || 2000 TT23 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106113 - || 2000 TF25 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106114 - || 2000 TC27 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106115 - || 2000 TU27 || 3 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106116 - || 2000 TP28 || 4 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106117 - || 2000 TH29 || 3 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106118 - || 2000 TT32 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106119 - || 2000 TZ32 || 4 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106120 - || 2000 TM33 || 4 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106121 - || 2000 TP33 || 4 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106122 - || 2000 TE34 || 7 oktober 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 106123 - || 2000 TK35 || 6 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106124 - || 2000 TL35 || 6 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106125 - || 2000 TS35 || 6 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106126 - || 2000 TH36 || 6 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106127 - || 2000 TM36 || 6 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106128 - || 2000 TR37 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106129 - || 2000 TM38 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106130 - || 2000 TC39 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106131 - || 2000 TO39 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106132 - || 2000 TT40 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106133 - || 2000 TA41 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106134 - || 2000 TZ41 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106135 - || 2000 TE42 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106136 - || 2000 TH42 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106137 - || 2000 TC43 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106138 - || 2000 TO43 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106139 - || 2000 TQ43 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106140 - || 2000 TP44 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106141 - || 2000 TQ44 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106142 - || 2000 TT44 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106143 - || 2000 TU44 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106144 - || 2000 TL46 || 1 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106145 - || 2000 TQ49 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106146 - || 2000 TU50 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106147 - || 2000 TB51 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106148 - || 2000 TH51 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106149 - || 2000 TN51 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106150 - || 2000 TF54 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106151 - || 2000 TR56 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106152 - || 2000 TZ56 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106153 - || 2000 TM57 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106154 - || 2000 TV58 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106155 - || 2000 TB59 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106156 - || 2000 TU59 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106157 - || 2000 TJ60 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106158 - || 2000 TT60 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106159 - || 2000 TU60 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106160 - || 2000 TG61 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106161 - || 2000 TQ62 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106162 - || 2000 TR62 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106163 - || 2000 TT64 || 1 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106164 - || 2000 TA65 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106165 - || 2000 TC65 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106166 - || 2000 TN66 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106167 - || 2000 TS66 || 1 oktober 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106168 - || 2000 TE67 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106169 - || 2000 TP67 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106170 - || 2000 TF68 || 6 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106171 - || 2000 TT70 || 5 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106172 - || 2000 UF || 19 oktober 2000 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 106173 - || 2000 UX2 || 22 oktober 2000 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 106174 - || 2000 UX3 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106175 - || 2000 UL5 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106176 - || 2000 UQ5 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106177 - || 2000 UZ5 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106178 - || 2000 UA6 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106179 - || 2000 UD6 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106180 - || 2000 UL6 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106181 - || 2000 UY6 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106182 - || 2000 UF7 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106183 - || 2000 US8 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106184 - || 2000 UG9 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106185 - || 2000 UP9 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106186 - || 2000 US9 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106187 - || 2000 UY9 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106188 - || 2000 UZ10 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106189 - || 2000 UM11 || 26 oktober 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 106190 - || 2000 UH12 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106191 - || 2000 UL12 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106192 - || 2000 UP12 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106193 - || 2000 UU14 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106194 - || 2000 UF15 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106195 - || 2000 UM15 || 29 oktober 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 106196 - || 2000 UF16 || 29 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106197 - || 2000 UO17 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106198 - || 2000 UQ18 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106199 - || 2000 UR18 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106200 - || 2000 UA19 || 27 oktober 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten